

Saints 
 Saint Casimir (1458-1484), saint polonais.

Dynastes 
 Casimir  de Pologne (1015-1058), roi de Pologne ;
 Casimir II de Pologne (1138-1194), roi de Pologne ;
 Casimir III de Pologne (1310–1370), roi de Pologne ;
 Casimir IV Jagellon (1427-1492), roi de Pologne ;
 Casimir V de Pologne (1609-1672), roi de Pologne.

Patronyme 

 Éric Casimir (1977-), gymnaste français ;
 Ernest Casimir-Lambert, pilote aviateur et bobeur belge ;
 Hendrik Casimir  (1909–2000), physicien néerlandais ;
 Laurent Casimir (1928-1990), peintre haïtien ;
 Patrice Casimir (1972-), gymnaste français ;
 Pierre-Richard Casimir (1970-), ministre des affaires étrangères et des cultes de Haïti.
 Auguste Casimir-Perier (1811-1876), homme politique français, dont est issue la Famille Casimir-Perier

Culture 

Casimir, personnage fictif, héros de l'émission télévisée française L'Île aux enfants.
Casimir, film réalisé par Richard Pottier en 1950.

Autres 
 Effet Casimir, force attractive entre deux plaques parallèles conductrices et non chargées, en physique ;
 Opérateur de Casimir théorie des représentations, en algèbre ;
 Casimir, nom d'un logiciel d'évaluation des classes de CE2 et de sixième utilisé jusqu'en 2005 par le ministère français de l'Éducation nationale.
 Le casimir est un tissu de lainage assez léger, de laine peignée à base de serge.

Prénom

Variantes linguistiques 

 polonais : Kazimierz

Homonymie dynastique